Врахнос может означать:

  — деревня в сообществе Андрос в Греции.
 Врахнос, Василиос (1887—1971) — греческий военачальник.